Beli je lahko:
 Beli, vas na Cresu
 Beli, otok v Jadranu
 Andrej Beli, ruski pisatelj
 Beli Drim, reka
 Beli Manastir, mesto v Baranji (Hrvaška) med Dravo in Donavo
Beli potok (razločitev)
Beli slap na Savi

Glej tudi 

 Bela (razločitev)
 Belo (razločitev)
 Črni